L'Idole rouge est la onzième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  au .

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1947
Histoire publiée pour la première fois en 1948